Das Dameneinzel der Australian Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne. 

Vorjahressiegerin war Dorothy Bundy. Im Endspiel, das am 28. Januar 1939 stattfand, setzte sich Emily Westacott gegen Nell Hopman mit 6:1 und 6:2 durch. Für Westacott war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1939